Лялино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лялино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Лялино — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Лялино — село в Захаровском районе Рязанской области.
 Лялино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Лялино — деревня в Сюмсинском районе Удмуртии.
 Лялино — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.